Ива́н Огнёв:
 Огнёв, Иван Михайлович (1902—1988) — Герой Советского Союза.
 Огнёв, Иван Флорович (1855—1928) — русский гистолог.